Eagle Aviation — упрощённое название ряда авиакомпаний.

 Eagle Aviation Columbia — американская чартерная авиакомпания, базирующаяся в городе Уэст-Колумбия, Южная Каролина.
 Eagle Aviation France — французская авиакомпания.
 Eagle Aviation Limited — британская авиакомпания, впоследствии переименованная в British Eagle.
 Eagle Aviation Spearfish — американская чартерная компания, базирующаяся в городе Спиэрфиш, Южная Дакота.
 Cretan Eagle Aviation — греческая чартерная авиакомпания.

См. также 
 Eagle Air